Серге́й Григо́рьевич Герасиме́ц (; ) — советский и белорусский футболист, нападающий; тренер. Мастер спорта СССР (1986).

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы «Юный динамовец» (Киев). В киевское «Динамо» попал при Лобановском, но игроком дубля стал при Юрии Морозове. После двух лет в резервном составе был переведён в дочернюю команду «Рось» Ирпень. Работавший тогда с командой Виктор Каневский дал раскрыться футболисту, позволял играть в техничный футбол.

Чемпион IX Спартакиады народов СССР 1986.

В 1986 принял приглашение и перешёл в донецкий «Шахтёр», откуда ушёл, не сработавшись с Анатолием Коньковым. Спустя некоторое время его позвал в Ланчхути Михаил Фоменко. Он написал заявление о переходе в «Гурию», но предупредил: будет предложение из высшей лиги — поедет туда. Вскоре такое предложение поступило от «Динамо» (Минск), куда он и перешёл.

В октябре 1993 года уехал играть в Израиль за «Бней Иегуду» Тель-Авив. Планировал вернуться в киевское «Динамо», но клубы не договорились о цене, поэтому выбор пал на израильскую команду. Дебютировал 30 октября в игре против «Хапоэля» Тель-Авив, стал игроком основы.

В 1997 году стал играть за «Балтику» Калининград).

В 1997 перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург): Игрок резкий, взрывной и несмотря на возраст сохранивший отменные скоростные качества, Сергей Герасимец стал важнейшим звеном в игре команды Анатолия Бышовца. Их яркий дуэт с украинцем Романом Максимюком, выступавшим на левом фланге, с лихвой компенсировал острую нехватку в «Зените» тех лет сильных результативных форвардов. Вихревые фланговые атаки этих быстрых, агрессивных и невероятно мобильных полузащитников-полунападающих вносили в оборону соперника настоящую панику.

Затем играл в Литве за «Каунас» (1999). Годом позже за любительский клуб «Динамо-Стройимпульс» Санкт-Петербург.

Завершил игровую карьеру в 2002 году в белорусском клубе «Торпедо-МАЗ» Минск.

В сборной 
После распада СССР принял приглашение Михаила Вергеенко и стал выступать за сборную Белоруссии, сыграл 25 игр и забил 7 мячей. Один из них — в ворота Эдвина Ван дер Сара в отборочном матче чемпионата Европы-96 против сборной Голландии в 1995 году.
На пару с Петром Качуро мы обыграли семерых голландских игроков. Я получил пас от партнёра и фактически от углового флага поразил ворота. Этот гол был признан лучшим в том туре отборочных игр.

Тренерская 

Тренерскую карьеру начал в петербургском «Динамо-Стройимпульсе». Мог стать главным тренером в брестком «Динамо», но не получил от руководства клуба серьёзного предложения. С 2002 по июль 2003 года возглавлял дубль петербургского «Динамо» (в 2003 году объединившийся с командой «Приозерск» из одноимённого города Ленинградской области и игравший в Первенстве КФК).

В качестве главного тренера возглавлял команды «Северсталь» Череповец (2004) и «Окжетпес» Кокшетау, Казахстан (2006, 2009—2010).
Ассистировал Анатолию Бышовцу в томской «Томи» (2006) и московском «Локомотиве» (2007). Осенью 2008 года подписал контракт с «Динамо» (Санкт-Петербург), где помогал Эдуарду Малофееву до 2009 года.

12 декабря 2010 года в Москве окончил 240-часовое обучение на тренерских курсах и получил лицензию Pro.

С 2012 года тренировал любительский ФК «Отрадное» одноименного города Кировского района Ленинградской области.

С июня 2013 — главный тренер ФК «Питер».

19 марта 2014 был назначен на должность руководителя детско-юношеских команд — руководителя программы развития молодёжного футбола ФК «Тосно». Работал главным тренером молодёжной команды «Тосно» из первенства МРО «Северо-Запад» и Ленинградской области. 31 января 2016 контракт с клубом был расторгнут.

Перед сезоном-2016 возглавил новый клуб «Юниор» СПб, заявленный в III дивизион (ЛФК), МРО «Северо-Запад».

В мае 2017 года возглавил клуб «Анжи-Юниор» Зеленодольск из Первенства ПФЛ, зона «Урал-Приволжье». Через три месяца покинул клуб. В мае 2018 стал главным тренером очередного клуба, созданного международной частной сетью футбольных школ «Юниор» — «Юниор Севан» из первой лиги Армении. 13 февраля 2019 года покинул клуб в связи с прекращением сотрудничества между «Севаном» и сетью школ «Юниор».

23 июня 2020 года назначен главным тренером петербургского любительского клуба «Ядро».

Скоропостижно скончался в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года на 56-м году жизни после победы команды «Ядро» в первенстве Северо-Запада. Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
Сын Сергей и брат Владимир также футболисты.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Шексна»
Тренеры ФК «Окжетпес»
Тренеры ФК «Анжи-Юниор»
Тренеры ФК «Севан»
Тренеры ФК «Ядро»
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Мастера спорта СССР
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Смоленском православном кладбище